Лукоморье может означать:
 Лукоморье — морской залив, бухта, изгиб морского берега. Также — заповедное место на краю мира (в фольклоре восточных славян).
 «Лукоморье» — русский литературно-художественный и сатирический журнал, издававшийся в 1914—1916 годах.
 «Лукоморье. Няня» — российский рисованный мультфильм.
 «Лукоморья больше нет» — песня-«антисказка» Владимира Высоцкого.

См. также 
 Луркоморье